Choker steht für:

 Choker, eng anliegender Halsschmuck
 Choker (Film), US-amerikanischer Horrorfilm (2005)
 Choker (Spiel), eine Schachvariante mit Pokerelementen

Siehe auch:
 Choke